Een van de Confucianistische Klassieken: zie Optekeningen over de riten
 Chinese atlete: zie Li Ji (atlete)
 Li Ji (volksverhaal)
 Li Ji (zwemster)
 Li Ji (boogschutter)